Biou réfère notamment à :

Langage vernaculaire 
 Biou, énorme grappe de raisin fabriquée pour la fête du Biou dans le Jura français
 Biou, bœuf ou taureau en langue provençale :
 Raço de biou, le taureau de Camargue, une race bovine 
 lou biou, le bœuf, l'un des santons de Provence
 Paquetoun de biou, plat provençal à base de bœuf

Zoologie 
 Biou, divers genres de Murex en provençal
 Biou commun - l'espèce Murex trunculus
 Biou clavellan - l'espèce Murex brandaris

Toponymie 
 Biou (ou Bioul), en wallon, une section de la commune d'Anhée en Belgique.
 Biou, un village du Burkina Faso
 Biou, un village du Cameroun.
 Biou, un affluent de la Couze, un ruisseau français du département de la Corrèze

Autres 
 Biou, en , signifie l'étonnement et le bonheur de croire

Homonymie de toponyme